Vladimir Shevchenko, né le  à Balta et décédé le  à Kiev, est un caméraman et réalisateur ukrainien.

Biographie 
Vladimir Shevchenko s'est formé à l'Institut cinématographique Gerasimov de Moscou et obtient son diplôme en 1967.

Shevchenko a été le premier cinéaste autorisé à se rendre dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il y réalisera Tchernobyl Chronique des jours graves et, des suites d'une exposition prolongée aux radiations, décédera.

Filmographie 
 1977 : Soviet Ukraine: Years of Struggle and Victories
 1980 : Poezd chrezvychaynogo naznacheniya
 1985 : Kontrudar
 1987 : Tchernobyl Chronique des jours graves (Chernobyl. Khronika trudnykh nedel)

Notes et références

Liens externes 

Réalisateur ukrainien
Naissance en décembre 1929
Décès en mars 1987
Décès à 57 ans